Toponímia:
 Spencer (Carolina del Nord)
 Spencer (Dakota del Sud)
 Spencer (Idaho)
 Spencer (Indiana)
 Spencer (Iowa)
 Spencer (Massachusetts)
 Spencer (Nova York)
 Spencer (Ohio)
 Spencer (Oklahoma)
 Spencer (Nebraska)
 Spencer (Tennessee)
 Spencer (Virgínia de l'Oest)
 Spencer (Wisconsin)
 East Spencer, població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord 
 Spencer Mountain, població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord 
 Biografies:
 Enrique Gómez Muñoz Spencer (1898-1926), futbolista andalús 
 Arnold Spencer-Smith, tripulant de l'expedició Endurance (1914-1917) 
 Baldwin Spencer (1948, Antigua), primer ministre d'Antigua i Barbuda
 Bud Spencer (Nàpols, 1929), actor de cinema
 Carlos Spencer (Levin, 1975), jugador de rugbi de Nova Zelanda
 Diana Spencer (Sandringham, Norfolk, 1961 - París, 1997), princesa de Gal·les
 Donald C. Spencer (1912-2001), matemàtic estatunidenc
 Fred Spencer (Plainfield, 1903 - 1992), ciclista estatunidenc 
 Freddie Spencer (Shreveport, 1961), pilot de motociclisme estatunidenc 
 Herbert Spencer (Derby, 1820 - Brighton, 1903), filòsof, psicòleg i sociòleg britànic 
 Jesse Spencer (Melbourne, 1979), actor australià 
 Mark Spencer (1977), enginyer estatunidenc 
 Miscel·lània:
 Spencer's Mountain, pel·lícula estatunidenca dirigida per Delmer Daves i estrenada el 1963
 Kevin Spencer, sèrie de dibuixos animats per adults creada per Greg Lawrence
 Spencer (cervesa), cervesa trapista fabricada als EUA
 Spencer, pel·lícula de 2021 dirigida per Pablo Larraín